

Geografia 
Inning am Ammersee – comune tedesco della Baviera
Inning am Holz – comune tedesco della Baviera

Sport 
Inning – ciascuna delle parti in cui è divisa una partita nei giochi del baseball, del cricket e del softball